Plantade är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 François de Plantade (1670–1741), fransk astronom, kartograf och arkeolog
 Philippe Plantade (född 1958), fransk jurist

Franska efternamn